Doppelt bedeutet:
 etwas ist zweifach vorhanden

Doppelt ist der Familienname folgender Personen:
 Suzanne Doppelt (* 1956), eine französische Autorin und Fotografin.